WC na stojaka lub WC show, Boso do... (nazwa miejscowości) – od 1995 roku estradowy program autorski Wojciecha Cejrowskiego w stylu stand-up comedy (jeden człowiek z mikrofonem). 

Wojciech Cejrowski, jeżdżąc przede wszystkim po miastach w Polsce, a także w Kanadzie, USA, Australii, Francji i Szwajcarii, opowiada o swoich poglądach, a także o swoich podróżach do Ameryki Łacińskiej i spotkaniach z plemionami Amazonii.

WC na stojaka 
Program Wojciecha Cejrowskiego realizowany głównie w czasach WC Kwadransu (1994-1996) i przez kilka lat później.

Autor odwiedzał ze swoim programem "miejscowości ciemnogrodu" i w nich prezentował swój show.

WC show - Boso do... 
Obecny program estradowy. Skupiony jest głównie na podróżach.

Tytuły "spektakli" 
 Nie chcecie tam być!
 Trudne dzieciństwo
 Co z tym WC kwadransem?
 Ameryka Łacińska
 Na studiach
  

Telewizyjne programy rozrywkowe
Wojciech Cejrowski